OZW steht für:
 Livingston County Spencer J. Hardy Airport (FAA-Code), Flughafen von Howell (Michigan), Livingston County, Michigan
 Virgin Australia Regional Airlines (ICAO-Code), australische Regionalfluggesellschaft

Abkürzung